Voordorp (Utrecht), een buurt/subwijk in Utrecht
Fort Voordorp, het nabij Utrecht gelegen fort